Пламенац Филипп Маркович (1827-1909) — черногорский воевода, зауряд-прапорщик 1-го Читинского казачьего полка, полный Георгиевский кавалер.

Биография
Филипп Пламенац принадлежал к черногорскому племени Больевичи. Родился в одноименном селе в Црмничской нахии, в Старой Черногории. В 1849 году Пламенац получил боевое крещение в битве с турками-османами, на протяжении веков пытавшимися поработить Черногорию... В 1851 году, в Крымскую войну (1853-1855 и 1857 гг.) и в 1859-1860 гг. Пламенац снова сражался с турками.

В 1862 году черногорский князь Никола I выступил в поддержку герцеговинских повстанцев Луки Вукаловича и открыл военные действия против Турции. Командование черногорскими контингентами князь возложил на своего отца Мирко Петровича-Негоша, которому первые военные успехи доставили прозвище «Шпаги Черногории». Пламенац встал под знамя Мирко Негоша. Но в дальнейшем эта кампания развивалась неудачно.  - вспоминал впоследствии Филипп Пламенац... В конце концов, турки взяли столицу страны Цетине, и князю Николе пришлось подписать невыгодный мир. От полного унижения Черногорию спасло дипломатическое вмешательство Российской империи.
 
В 1900 г. 73-летний Пламенац отправился на Дальний Восток России, чтобы принять участие в Китайском походе 1900 — 1901 годов, предпринятом для подавления Ихэтуаньского (Боксёрского) восстания, организованного фракцией тоталитарной секты «Белый лотос», жестоко истреблявшей христиан. Принято считать, что Ф. Пламенац - третий представитель знатного черногорского рода, служивший в казачьем войске. Пламенац получил три Георгиевских креста за Китайский поход 1900-1901 в летучем отряде П. И. Мищенко, бывшего тогда еще полковником и последний, первой степени - за русско-японскую войну.

В бою под Сандепу, в январе 1905 года, Пламенац вынес из боя раненого генерала Мищенко.

Умер маститый ветеран в 1909 году в возрасте 82-х лет, похоронен на Свято-Троицком кладбище Петергофа 15-го февраля 1909. Его могила была уничтожена большевиками.

Примечания

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20160305233132/http://forum.kazakia.info/viewtopic.php?f=51&t=1281&start=100
http://cupol.livejournal.com/109283.html
https://web.archive.org/web/20160305015041/http://www.pogledi.rs/diskusije/viewtopic.php?p=73406&sid=79409a715de7fc033e06c5017f0e1e32

Участники китайского похода (1900—1901)
Полные кавалеры знака ордена Святого Георгия
Похороненные на Троицком кладбище Старого Петергофа